Cultellus pellucidus är en musselart. Cultellus pellucidus ingår i släktet Cultellus och familjen knivmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knivmusslor
pellucidus